Josip Novak je osebno ime več znanih Slovencev:

 Josip Novak (1833 - 1883), duhovnik in pesnik
 Josip Novak (1869 - 1934), učitelj
 Josip Novak (1905 - 1989), vinogradniški strokovnjak
 Josip Žiga Novak (1772–1860), slovenski častnik v avstro-ogrski vojski